Takoyaki se poate referi la:

 Takoyaki, o gustare din bucătăria japoneză.
 Asteroidul 6562 Takoyaki, un corp ceresc numit după gustarea japoneză takoyaki.